Maria Strońska – aktorka, pedagog, dyrektorka teatru Ateneum
 Maria Strońska – nauczycielka, działaczka niepodległościowa